Бертран Клод Леменнисье (; 15 октября 1943 года, Париж, Франция — 15 декабря 2019 года, ) — французский экономист, эмерит-профессор факультета права и экономических наук университета Пантеон-Ассас, директор Научно-исследовательского института управления и институциональной экономики при университете Пантеон-Ассас в 2006—2012 годах.

Биография 
Бертран Леменнисье-Букке родился 15 октября 1943 года в Париже.

Получил магистерскую степень по эконометрике в Нантском университете в 1969 году. Был удостоен докторской степени 3 цикла по прикладной экономике в университете Париж-Дофин в 1971 году, успешно защитив диссертацию на тему «Бюджетное ограничение государства и оптимальное сочетание политики в фиксированном и гибком валютном режиме» под научным руководством . Затем получил государственную докторскую степень в области экономики в университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна в 1975 году, успешно защитив докторскую диссертацию на тему «Дилемма между эффективностью и социальной справедливостью: применение к демократизации высшего образования» под научным руководством Т. Бенарда. Позже также успешно сдал государственный экзамен, получив агреже — разрешение на проведение исследований в области экономики в университете Париж-Дофин в 1987 году под научным руководством A.Бабо.

Свою преподавательскую деятельность начал в должности ассистента в 1969—1975 годах, доцента в 1975—1988 годах в университете Париж-Дофин. Получил должность профессора  в 1988—1993 годах. В 1993—2012 годах занимал должность профессора в университете Пантеон-Ассас. В 2012 году вышел в отставку, став эмерит-профессором.

По совместительству был научным сотрудником в  в 1972—1985 годах, директором по научным вопросам в европейском отделении  в 1989—1996 годах, директором Лаборатории государственной экономики университета Пантеон-Ассас в 1996—2006 годах, содиректором Научно-исследовательского института управления и институциональной экономики (IRGEI) при университете Пантеон-Ассас в 2006—2012 годах.

Являлся членом Американской экономической ассоциации, членом общества «Мон Пелерин», членом  (ISIL), членом  (ALEPS), членом Парижской комиссии специалистов II в университете Парижа, членом научного совета университета Парижа, членом жюри конкурса преподавателей университета 2003—2004 годов.

Бертран Леменнисье скончался 15 декабря 2019 года.

Библиография 

 L'Aide aux étudiants en France : faits et critique, 1977;
 Fiscalité, para-fiscalité et offre de travail féminin, 1984;
 Le Marché du mariage et de la famille, Collection Libre ´echange, Paris PUF, 1988;
 Cinq questions sur les syndicats, Collection Libre ´echange, Paris PUF ,en collaboration avec J.Garello et H.Lepage, 1990;
 Économie du droit, Cujas, 1991;
 Tabac, l'histoire d'une imposture: enquête sur le complot anti-fumeurs,  Grancher,Paris , en collaboration avec Bertrand Deveaud, 1994;
 L'OMS: bateau ivre de la santé publique : les dérives et les échecs de l'agence des Nations unies, L’Harmattan, Paris en collaboration avec Bertrand Deveaud, 1997 (2000);
 MICROECONOMIE: TH´EORIE ET APPLICATIONS, Cours, TD et annales examens en ligne sur Internet, bwm-mediasoft, Luxemburg, 2003;
 La Morale face à l'économie, 2006;
 L’origine sociologique des parlementaires fran¸cais, en coll. avec Pierre Edouard Ducray. Contribuables Associ´es, 2005
 A Reappraisal of Director’s Law of Public Income Redistribution, IREF, 2007;
 Qui est r´eellement corrompu : l’´electeur ou l’homme politique?, en coll. Avec Mariya Georgieva Contribuables Associ´es, 2007;
 Les Mythes de l'insécurité routière, 2016;
 Privatisons la justice : une solution radicale à une justice inefficace et injuste, 2017.

Примечания 

Экономисты Франции